Березняковский сельский совет () — входит в состав
Хорольского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Березняки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Березняки

Примечания